Gothic:
 Gothic (серия) — серия компьютерных CRPG игр.
 Gothic (игра) — первая часть серии.
 Gothic II — вторая часть серии.
 Gothic II: Die Nacht des Raben — дополнение.
 Gothic 3 — третья часть серии.
 Gothic 3: Forsaken Gods  — дополнение.
 Gothic 3: The Beginning — мобильная игра.
 Arcania: Gothic 4 — спин-офф, четвёртая игра вселенной Gothic. 
 Arcania: Fall of Setarrif — дополнение.

См. также 
 Готика (значения)